Carlos Peña o Carlos Pena puede referirse a:

 Carlos Peña (beisbolista) (1978-), beisbolista (pelotero) dominicano;
 Carlos Peña (cantante) (1988-), cantante guatemalteco (ganador de la 2.ª temporada de Latin American Idol);
 Carlos Peña (futbolista) (1983-), futbolista español;
 Carlos Peña Rodríguez (1990-), futbolista mexicano;
 Carlos Peña González (1959-), abogado, sociólogo y académico chileno;
 Carlos Peña Rómulo (1899-1985), político filipino;
 Carlos Pena, Jr. (1989-), cantante, bailarín y actor de la serie de televisión Big Time Rush.